Il doppio  dell'Hansol Korea Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová erano le detentrici del torneo ma sono state sconfitte in semifinale da Raquel Kops-Jones e Abigail Spears che hanno poi sconfitto in finale per 2-6, 6-2, [10-8] Vania King e Akgul Amanmuradova.

Teste di serie

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Campionesse)
  Anabel Medina Garrigues /  Sania Mirza (primo turno)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (semifinale)
  Vera Duševina /  Alicja Rosolska (quarti di finale)

Wildcard

  Han Sung-hee  /  Lee So-Ra (primo turno)

  Choi Ji-hee /  Jun Nam-yeon (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2012
Hansol Korea Open 2012